

Малиново — присілок, Зав'яловський район, Удмуртія
 Малиново — присілок, Великоустюзький район, Вологодська область
 Малиново — присілок, Сладковський район, Тюменська область

Малиново — село, округ Сенець, Братиславський край.